Сан Хосе ла Есперанза има више значења:

 Сан Хосе ла Есперанза (Бериозабал), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Хосе ла Есперанза (Лас Маргаритас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику